De Grote Raad van Aargau (Duits: Grosse Rat) is het kantonsparlement van het kanton Aargau. De Grote Raad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 140 leden (tot 2005 uit 200 leden) die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen werden op 21 oktober 2012 gehouden.

Samenstelling Grote Raad 
De samenstelling van de Grote Raad na de verkiezingen van 2001, 2005, 2009 en 2012 ziet er als volgt uit:

Voetnoten

Zie ook
 Regeringsraad van Aargau
 Kantonsparlement
 Grote Raad (Zwitserland)

Externe links
 Website van de Grote Raad (in het Duits)
 Zetelverdeling Grote Raad 2001, 2005 (in het Duits)
 Verkiezingsuitslagen 2001, 2005 (in het Duits)

Aargau
Aargau